

Klubovi u 4. HNL - sjever "B" sezone 2008./09.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09 Sjever B
4-sjever-b